

Miejsca i lokalizacje

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych 
 Springfield – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Baca
 Springfield – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Bay
 Springfield – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Effingham
 Springfield – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Sangamon
 Springfield – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Washington
 Springfield – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Livingston
 Springfield – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Springfield – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampden
 Springfield – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Calhoun
 Springfield – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Brown
 Springfield – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Greene
 Springfield – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Sarpy
 Springfield – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Union
 Springfield – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Sullivan
 Springfield – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego
 Springfield – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Clark
 Springfield – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Lane
 Springfield – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Delaware
 Springfield – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Orangeburg
 Springfield – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Bon Homme
 Springfield – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Robertson
 Springfield – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor
 Springfield – jednostka osadnicza w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor
 Springfield – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Fairfax
 Springfield – jednostka osadnicza w stanie Zachodnia Wirginia, w hrabstwie Hampshire
 Springfield – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Walworth
 Springfield – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
 Springfield – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jackson
 Springfield – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marquette
 Springfield – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix

Gminy w Stanach Zjednoczonych 
 Springfield (ang. Springfield Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Sangamon
 Springfield (ang. Springfield Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Allen
 Springfield (ang. Springfield Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Franklin
 Springfield (ang. Springfield Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie LaGrange
 Springfield (ang. Springfield Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie LaPorte
 Springfield (ang. Springfield Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cedar
 Springfield (ang. Springfield Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Kossuth
 Springfield (ang. Springfield Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Winneshiek
 Springfield (ang. Springfield Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Springfield (ang. Springfield Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Kalkaska
 Springfield (ang. Springfield Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Oakland
 Springfield (ang. Springfield Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Cottonwood
 Springfield (ang. Springfield Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Greene
 Springfield (ang. Springfield Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Henry
 Springfield (ang. Springfield Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Sullivan
 Springfield (ang. Springfield Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Burlington
 Springfield (ang. Springfield Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Union
 Springfield (ang. Springfield Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego
 Springfield (ang. Springfield Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Towner
 Springfield (ang. Springfield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Clark
 Springfield (ang. Springfield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Gallia
 Springfield (ang. Springfield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton
 Springfield (ang. Springfield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Jefferson
 Springfield (ang. Springfield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Lucas
 Springfield (ang. Springfield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Mahoning
 Springfield (ang. Springfield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Muskingum
 Springfield (ang. Springfield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Richland
 Springfield (ang. Springfield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ross
 Springfield (ang. Springfield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Summit
 Springfield (ang. Springfield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Williams
 Springfield (ang. Springfield Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bradford
 Springfield (ang. Springfield Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bucks
 Springfield (ang. Springfield Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Delaware
 Springfield (ang. Springfield Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Erie
 Springfield (ang. Springfield Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Fayette
 Springfield (ang. Springfield Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Huntingdon
 Springfield (ang. Springfield Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mercer
 Springfield (ang. Springfield Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Montgomery
 Springfield (ang. Springfield Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie York
 Springfield (ang. Springfield Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor
 Springfield (ang. Springfield Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
 Springfield (ang. Springfield Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jackson
 Springfield (ang. Springfield Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marquette
 Springfield (ang. Springfield Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix

Diecezje i parafie w Stanach Zjednoczonych 
 Diecezja Springfield w Massachusetts – rzymskokatolicka diecezja ze stolicą w Springfield, w stanie Massachusetts
 Parafia Matki Bożej Różańcowej w Springfield – parafia rzymskokatolicka położona w Springfield, w stanie Massachusetts
 Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Springfield parafia rzymskokatolicka położona w Springfield, w stanie Massachusetts

Pozostałe państwa 
 Springfield – południowo-zachodnie przedmieście Brisbane w Australii
 Springfield – parafia w Kanadzie
 Springfield – okręg Birmingham w Anglii
 Springfield – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)
 Springfield – okręg West Midlands w Anglii
 Springfield – miasto na Wyspie Południowej w Nowej Zelandii
 Springfield – Szkocja
 Springfield – Szkocja
 Springfield – Irlandia

Fikcyjne miejsca 
 Springfield – społeczność w Guiding Light operze mydlanej z lat 50. XX wieku
 Springfield – miasto w serialu animowanym Simpsonowie
 Szkoła Podstawowa w Springfield – szkoła podstawowa w serialu animowanym Simpsonowie
 Elektrownia jądrowa w Springfield – elektrownia w serialu animowanym Simpsonowie
 Springfield – z Father Knows Best programu radiowego i telewizyjnego z lata 50. XX wieku

Osoby o nazwisku Springfield 
 Dusty Springfield – brytyjska piosenkarka soul
 Rick Springfield – australijski piosenkarz pop

Zobacz też 
 Springfield Armory – firma zajmująca się wyrobem broni palnej od I wojny światowej
 Karabin Springfield M1903 – karabin armii amerykańskiej z czasów I wojny światowej
 Karabin Springfield M21 – amerykański karabin wyborowy
 Karabin Springfield model 1855 – amerykańska broń używana podczas Wojny secesyjnej
 Karabin Springfield model 1861 – zmodyfikowaną wersją modelu 1855
 Springfield XD – samopowtarzalny pistolet chorwackiej firmy I.M. Metal
 Nabój .30-06 Springfield – amerykański nabój karabinowy
 Buffalo Springfield – amerykański zespół folk rockowy
 Springfield Falcons – drużyna hokejowa
 Pierwsza bitwa pod Springfield – bitwa podczas wojny secesyjnej (25 października 1861) na terenie hrabstwa Greene w stanie Missouri
 Druga bitwa pod Springfield – bitwa podczas wojny secesyjnej (8 stycznia 1863) na terenie hrabstwa Greene w stanie Missouri
 Bitwa pod Springfield – bitwa podczas wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych (23 czerwca 1780) w gminie Springfield, na terenie hrabstwa Union w stanie New Jersey
 USS "Springfield" – okręty o nazwie Springfield
 West Springfield – miejscowości i gminy w Stanach Zjednoczonych o tej nazwie

Linki zewnętrzne 
 Springfield – lista miejscowości w Stanach Zjednoczonych, nazwanych Springfield, ze współrzędnymi geograficznymi oraz ilością mieszkańców
 Springfield – lista 52 miejscowości Springfield